Сікора Веніамін Дмитрович — економіст та педагог.
 Сікора Віталій Зіновійович — професор кафедри Сумського державного університету, заслужений працівник освіти України.
 Сікора Ельжбєта — польська композиторка.
 Сікора Ерік (1968) — французький футболіст і футбольний тренер.
 Сікора Микола Вікентійович — Хмельницький міський голова 1917—1921.
 Сікора Ольга Мирославівна — український політик.
 Сікора Радослав — польський військовий історик, доктор історичних наук.
 Сікора Томас — австрійський гірськолижник, олімпійський медаліст.
 Сікора Томаш — польський біатлоніст.

Примітки 

польські прізвища